Palinurus peut désigner :
Palinurus, un genre de langoustes
Palinurus, personnage de la mythologie romaine

Palinuro
Palinuro, une trois-mâts goélette française
Palinuro, un hameau italien de la commune de Centola